Страсти по Иоанну — название музыкального произведения, написанного в форме страстей, в основе текста которого лежит текст Евангелия от Иоанна.

Наиболее известные произведения:

 Страсти по Иоанну И. С. Баха (написаны в 1724 году).
 Страсти по Иоанну Арво Пярта
 Страсти по Иоанну Софии Губайдулиной.